

Persone 
 Ferdinando Pistorius (...–1884) – imprenditore italiano di origini tedesche
 Johannes Pistorius (Jan de Bakker van Woerden, 1499-1525) – prete cattolico, primo martire del Protestantesimo
 Johannes Pistorius il Vecchio (1504-1583) – pastore protestante tedesco, protagonista di varie dispute religiose tra cattolici e protestanti
 Johannes Pistorius (Johannes Pistorius il Giovane, noto anche come Niddanus Junior; 1546-1608) – polemista e storico tedesco, figlio di Johann Pistorius il Vecchio
 Simon Pistorius (Simon Pistoris il Giovane; 1489 – 3 1562) – giurista tedesco e cancelliere del duca di Sassonia Giorgio il Barbuto
 Micki Pistorius (1961) – autore sudafricano
 Oscar Pistorius (1986) – atleta sudafricano
 Caren Pistorius (1990) – attrice sudafricana naturalizzata neozelandese

Altro 
 Pistorius, personaggio del romanzo Demian di Hermann Hesse